Никола́й Васи́льевич Ме́льников () — советский инженер, учёный в области горного дела. Академик АН СССР (1962), Герой Социалистического Труда (1979).

Биография 
Родился  в Сарапуле (ныне Удмуртия).
 С 1930 года работал в системе угольной промышленности: сменный инженер рудника, инженер-проектант проектно-исследовательского института, главный инженер рудника, главный инженер треста, директор завода «Красная Заря».
 В 1933 году окончил СГИ.
 С января 1946 года член коллегии Наркомата (министерства) угольной промышленности восточных районов СССР.
 С января 1949 года член Бюро по топливу и транспорту при СМ СССР по проверке исполнения решений правительства по угольной промышленности.
 Одновременно с хозяйственной деятельностью в 1950—1956 годах работал на должности профессора в Академии угольной промышленности.
 С февраля 1951 года заместитель министра бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР по кадрам.
 23 октября 1953 года избран членом-корреспондентом АН СССР в отделение технических наук.
 С декабря 1953 года член Бюро по металлургии, угольной промышленности и геологии при Совете Министров СССР.
 С 1955 по 1964 год работал заместителем директора и директором ИГДАН имени А. А. Скочинского.
 В мае 1959 — июне 1960 годов председатель Совета технико-экономической экспертизы Госплана СССР.
 С 1961 по 1963 год был председателем Государственного комитета Совета министров СССР по топливной промышленности. С 1963 года председатель Госкомитета по топливной промышленности Госплана СССР.
 29 июня 1962 года избран действительным членом АН СССР в отделение технических наук по специальности «горное дело».
 С 1966 года — член Президиума АН СССР.
 С 1967 года руководитель сектора физико-технических горных проблем Института физики Земли АН СССР, затем ректор Академии народного хозяйства СССР и директор Института проблем комплексного освоения недр АН СССР.

Член ВКП(б) с 1944 года. Депутат ВС СССР 6-го созыва (1962—1966).

Умер 7 декабря 1980 года. Похоронен 11 декабря в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 9).

Семья 
Сыновья:
 Мельников, Николай Николаевич (горный инженер) (1938—2018);
 Мельников Андрей Николаевич, горный инженер (род. 1946).

Научная деятельность 
Главные научные достижения Н. В. Мельникова связаны с разработкой теории открытого способа добычи полезных ископаемых, дробления горных пород взрывом, методов определения рабочих параметров горных машин и с вопросами развития горной промышленности.

Изучал проблемы разработки глубоких горизонтов Криворожского железорудного бассейна.

Награды 
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1960);
 Сталинская премия третьей степени (1946) — за коренные усовершенствования открытых разработок угольных пластов, обеспечившие значительное повышение производительности труда и рост добычи угля;
 Государственная премия СССР (1979) — за разработку и внедрение прогрессивных технических решений по освоению в короткие сроки Талнахско-Октябрьского полиметаллического месторождения, обеспечивших резкий рост производства цветных металлов на Норильском ГМК;
 Медаль «Серп и Молот» (1979)
 трижды орден Ленина (29.06.1966; 17.09.1975; 27.02.1979);
 трижды орден Трудового Красного Знамени (08.04.1944; 28.02.1959; 07.03.1969);
 орден «Знак Почёта» (20.10.1943);
 медали;
 Почётный гражданин Сарапула (1981 — посмертно).

Память 

АН СССР в 1981 году была учреждена золотая медаль имени Н. В. Mельникова, которая присуждается за выдающиеся работы в области проблем комплексного освоения недр.

 Глыба горной науки. Фильм об академике Н. В. Мельникове. МИКСП — Сарапул, 2009;
 Бюст учёного установлен у Дома-музея на родине в Сарапуле;
 Дом-музей в Сарапуле — единственный в России дом-музей;
 Именем названа улица в Сарапуле.

Библиография 
 Сидоренко А. В., Мельников Н. В. Богатство для всех // Известия. Московский вечерний вып. 1976. 29 нояб.
 Мельников Н. В. Быстрее развивать добычу угля открытым способом // Правда. 1954, 17 ноября.
 Мельников Н. В. Добыча ископаемых открытым способом / ; : Углетехиздат, 1948. — 408 с.
 Мельников Н. В. Миллиарды экономии. Что несёт рациональное развитие топливно-энергетической базы // Правда. 1967. 16 января.
 Мельников Н. В. Попутные, но не бросовые. [полезные ископаемые] // Правда. 1971, 24 марта.
 Мельников Н. В. Пути открытой добычи // Экономическая газета. 1966. № 7. — С. 19—20.
 Мельников Н. В. Разведчик родных недр: К 60-летию со дня рождения К. И. Сатпаева // Комсомольская правда. 1959. 10 апреля.
 Мельников Н. В. Развитие горной науки в области открытой разработки месторождений в СССР / : Углетехиздат, 1957. — 92 с.; 2-е изд. : Госгортехиздат, 1961. — 183 с.
 Мельников Н. В. Речь [на заседании Совета Национальностей Верховного Совета СССР O Государственном плане развития народного хозяйства СССР, о Государственном бюджете СССР на 1965 год и об исполнении Государственного бюджета СССР за 1963 год] // Правда. 1964. 12 декабря.
 Мельников Н. В. Увеличивать добычу, снижать себестоимость угля // Правда. 1964. 30 августа.
 Мельников Н. В., Марченко Л. Н. Энергия взрыва и конструкция заряда / : Недра, 1964. — 138 с.
 Мельников Н. В. Топливо и энергетика // Труд. 1966. 6 января.
 Мельников Н. В. На подступах к 2000 году // Неделя. 1967. № 24. — С. 8—9.
 Мельников Н. В. Нам и внукам // Экономическая газета. 1967. № 44. — С. 37.
 Мельников Н. В. Сокровища остаются в земле // Труд. 1967. 12 авг.
 Мельников Н. В. Стальные руки горных мастеров: 10 ответов // Неделя. 1967. № 29. — С. 4—5.
 Мельников Н. В. Выступления участников Годичного общего собрания Академии наук СССР: О Научном совете по выставкам работ АН СССР и АН союзных республик // Вестник АН СССР. 1973. № 5. — С. 34—35.
 Мельников Н. В. Пределы роста или беспредельность развития? // Студ. меридиан. 1974. № 3. — С. 17—19.
 Мельников Н. В. Глубокая разведка // Литературная газета. 1975. 16 июля. — С. 10.
 Мельников Н. В. Недра, открытые вновь // Знание — сила. 1977. № 7. С. 5—7. Знание — сила. 1976. № 9. — С. 4—6. Беседы о техническом прогрессе Геотехнология.

Примечания

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — , 1999. ISBN 5-8243-0014-3.
 Месяц С. П. Воспоминание о будущем: (К 105-летию со дня рождения академика Н. В. Мельникова) // Горный журнал. 2014. № 1. — С. 88—90.
 
 Трубецкой К. Н. Посвятивший жизнь горному делу // Наука в России. 2009. № 1.

Ссылки 
 
 Биография и библиография на сайте Архива РАН.
 

Учёные:ИГД им. А. А. Скочинского
Персоналии:Угольная промышленность
Председатели Государственных комитетов СССР
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Почётные граждане Сарапула
Исследователи Криворожского железорудного бассейна
Главные редакторы журнала «Уголь»